El término Oyola puede referirse a:
Personas
 Gabriel Oyola, futbolista argentino.
 José Ramón Oyola, banquero puertorriqueño.
 Leonardo Oyola, escritor argentino.
 Matías Oyola, futbolista argentino.
 Noams Oyola, futbolista peruano.
 Rafael Oyola, cantaor español.
 Ricky Oyola, skater estadounidense.
 Roosevelt Oyola, futbolista ecuatoriano.
 David Oyola, escritor español.
Presas y embalses
 Presa de Oyola, presa y embalse en el municipio de Valle de Trápaga (Vizcaya).
Otros
 ARC Juan Ricardo Oyola Vera, buque de patrullaje de la Armada de Colombia.